Векленко:
 Векленко, Андрей Викторович (род. 1959) — российский дипломат.
 Векленко, Юриюс (род. 1990) — литовский певец.